L'analogia indica in filosofia un rapporto di somiglianza fra due enti, detti analoghi, tale che dall'eguaglianza o similarità constatata tra alcuni elementi di tali enti si possa dedurre l'eguaglianza o somiglianza anche di tutti gli altri loro elementi. Più genericamente, nell'uso comune, l'analogia è il rapporto che la mente coglie fra due o più cose che hanno nella loro costituzione, nel loro comportamento o nei loro processi qualche tratto comune. Diversamente dalla logica, non si occupa dei sistemi inferenziali e delle categorie di pensiero. 

Viene usata nei seguenti ambiti:
 Analogia o analoghia – nell'arte, il termine greco usato per indicare la simmetria; è anche il concetto usato generalmente per favorire  unicità

 Analogia – in diritto, il procedimento interpretativo usato per far fronte a una lacuna nell'ordinamento giuridico;
 Analogia entis – in teologia, il concetto che esprime la via intermedia fra univocità ed equivocità rispetto a Dio;
 Analogia – in fisica e in matematica, il procedimento che indaga i campi della scienza meno noti, partendo dalle leggi che governano fenomeni meglio conosciuti;
 Analogia – in linguistica, il procedimento di eliminazione delle irregolarità morfologiche attraverso la sostituzione con forme più diffuse in una data lingua;
 Analogia – in retorica, l'accostamento tra due o più parole seguendo la loro somiglianza 
 Analogia – in semantica, il procedimento compositivo realizzato attraverso la sostituzione di parti di parola.
 Analogia – in biologia, sono analoghi gli organi che svolgono la stessa funzione, ma provengono da origine diversa, come l'ala di un uccello e di un insetto.

Altro 
 De analogia – saggio di Gaio Giulio Cesare.
 Teoria analogista – corrente letteraria purista dell'età antica

Altri progetti